

Вотома — місто, штат Вісконсин
 Вотома — місто, штат Вісконсин